Бардуково — название населённых пунктов в России:

 Бардуково — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Бардуково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.